Мамед Эмин Ахунд Гаджи Молла Алекбер оглы Расулзаде́ (; , село Новханы, Бакинская губерния, Российская империя — 6 марта 1955, Анкара, Турция) — азербайджанский государственный, политический и общественный деятель, журналист и драматург, председатель Национального совета Азербайджана в 1918 году, член азербайджанской эмиграции. Был членом социал-демократической организации «Гуммет», и лидером партии «Мусават». Его высказывание «Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!» («Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!») стало лозунгом национального движения в Азербайджане в XX веке.

Биография

Юность 
Мамед Эмин Расулзаде родился 31 января 1884 года в посёлке Новханы близ Баку в семье муллы. Начальное образование получил у отца, являвшегося ахундом села. Несмотря на свою религиозность, отец Мамед Эмина отдал его в светскую «русско-мусульманскую» школу, директором которой был Султан Меджид Ганизаде. Окончив школу, Мамед Эмин продолжил учёбу в Бакинском техническом училище. В 1902 году Мамед Эмин создал среди учащихся мусульманскую молодёжную организацию «Мусават» («Равенство»). В 1903 году вышла его первая статья о чистоте родного языка в газете «Шарги-Рус» («Русский Восток») — второй в Российской империи газете после крымскотатарского «Терджимана», издававшейся на тюркском языке. В 1903 году создает «Кружок молодых азербайджанцев-революционеров». Мамед Эмин так описывал цели своей организации: «Способствовать зарождению национального самосознания у молодежи, развивать тюркский язык в русскоязычных школах, читать произведения местных писателей, заучивать стихи, направленные против царизма, время от времени распространять заявления, отпечатанные типографским методом, быть в среде рабочих и системно внушать им мысли о свободе и революции».

Политическая жизнь 
В 1904 году он вместе с Миргасаном Мовсумовым и Мамед Гасаном Гаджинским основал мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет», ставшую автономной частью РСДРП. Был главным редактором партийных газет «Гуммет», «Текямул», «Йолдаш». Также писал статьи для непартийных газет «Иршад» и «Терегги», редактором которых являлся Ахмед-бек Агаев. Во время революции 1905 года Расулзаде активно сотрудничал с кавказскими большевиками — Сталиным, Наримановым, Азизбековым. Находился под наблюдением полиции в связи со своей революционной деятельностью.

В 1904 году он также встретился со Сталиным. Первым, кто познакомил их, был его двоюродный брат Мамед-Али Расулзаде. Встреча, состоявшаяся в одной из комнат, принадлежавшей сотрудникам фабрики в бакинском поселке Балаханы, стала началом их крепкой дружбы. 5 января 1906 года Расулзаде начинает сотрудничать с газетой «Иршад» («Путеводитель»), публикует статью «Беда в деревне». В этой статье он рассказывает об армяно-азербайджанской резне, о том, как люди убивают друг друга, грабят имущество и завершает ее словами: «Граждане! Хватит трагедий! Достаточно невежества!».

8 марта 1906 года Мамед Эмин организовал в Баку культурно-просветительское общество «Ниджат». Расулзаде становится одним из основных его членов. Членами общества являлись также Узеир Гаджибеков, Гусейнкули Сарабский, Султан Меджид Ганизаде, Мехти-бек Гаджинский, Сидги Рухулла и другие известные личности. Главной задачей общества было просвещение азербайджанцев, помощь детям из бедных семей, привлечение их к учебе, оказание материальной помощи нуждающимся. Общество открыло в Баку и некоторых прилегающих селах библиотеки и читальни. А в школе, которая открылась в поселке Балаханы, преподавал известный поэт Мирза Алекпер Сабир. В 1908 году при активной поддержке общества «Ниджат» в Баку была показана опера «Лейли и Меджнун». Общество в неделю один раз выпускало газету «Ниджат». Она издавалась при спонсорстве и редакторстве Иса-бека Ашурбекова. Общество периодически организовывало бенефисы, иногда гулянья в городском саду, а собранные средства использовало на благотворительные цели. На средства в размере 200 рублей, вырученные от одного из этих мероприятий под руководством Мамед Эмина Расулзаде, удалось устроить побег Иосифа Сталина из тюрьмы.

Расулзаде, помимо политических работ, писал стихи и пьесы. В 1908 году была поставлена его пьеса «Гаранлыгда ишыглар» («Огни во тьме»), завершена работа над другой пьесой — «Неожиданная беда».

В 1909 году выехал в Иран, где участвовал в революционных событиях, был одним из создателей Демократической партии. Был редактором партийной газеты «Ирани-Ноу» (Новый Иран). 28 мая 1909 года Мамед Эмин в Тебризе встретился с Саттар-ханом, вёл с ним беседы. По результатам этой встречи он опубликовал в газете «Терегги» статью. В 1911 году после подавления иранской революции был вынужден уехать в Османскую империю. Сотрудничал с журналом «Türk yurdu». Руководствуясь письмами в которых были изложены идеи Мамед Эмина Расулзаде, в Баку Мамед-Али Расулзаде, Аббасгулу Кязимзаде, Тагы Нагыоглы создают национальную партию «Мусават».

В 1913 году после объявления амнистии по случаю 300-летия династии Романовых, вернулся в Баку. Оставил партию «Гуммет» и стал главой партии «Мусават» («Равенство»). 

С 1915 года являлся главным редактором газет  («Открытое слово»), фактического печатного органа партии «Мусават», и  («Новая судьба»). В них выступал за расширение прав и свобод мусульман Закавказья. В мае 1915 года за нарушение правил цензуры был арестован и провёл 1 месяц в тюрьме.

В Азербайджанской Демократической Республике 

После Февральской революции 1917 года участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда, проходившего в апреле в Баку, и первого Всероссийского мусульманского съезда, прошедшего в мае 1917 в Москве. По предложению Расулзаде было принято постановление о необходимости федеративного устройства России.

После объединения партии «Мусават» с Тюркской партией федералистов в июне 1917 на 1-м съезде Тюркской демократической федеративной партии «Мусават» (26 — 31 октября, Баку) избран председателем её ЦК. В принятой съездом программе говорилось, что формой государственного устройства России должна быть федеративная демократическая республика, основанная на принципах национально-территориальной автономии. 28 июня Расулзаде выступает на заседании «Комитета Общественных мусульманских организаций Баку», проходящего под председательством Алимардан-бек Топчибашева.

Был избран во Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательном округе по списку № 10 (Мусульманский национальный комитет и Мусават), после прекращения его работы большевиками 6 января 1918 года переехал в Тифлис и стал членом Закавказского Сейма, провозгласившего независимость Закавказья. 2 февраля «Идея Азербайджана», которая звучала в выступлениях Мамед Эмина Расулзаде, вызвало недовольство в Иране. Тегеранские паниранисты выражали протест. Но Расулзаде ответил им на страницах своей газеты «Ачыг Сёз».

Председатель Бакинского Совета Народных Комиссаров Степан Шаумян 14 мая 1918 года сообщал Совету Народных Комиссаров РСФСР о личности Расулзаде следующее: «Сидящий в штабе Расул-заде известный товарищу Сталину. Это бывший большевик (1905—1906 гг.). В последние годы он вождь мусаватистов, член Сейма, главный их литератор». На то, что Расулзаде в прошлом являлся большевиком, также говорит письмо Сталина руководителям Заккрайкома и партийной организации Азербайджана от 16 сентября 1923 года. В нём Сталин требовал подготовить ответ на одну из вышедших работ Расулзаде и обвинить последнего «В ренегатстве. Он был большевиком, но изменил нам». Нарком финансов ЗСФСР М. Д. Гусейнов в своей книге о «Мусавате», изданной в 1927 году, писал, что Расулзаде вместе Г. Шарифзаде и А. Кязимзаде «ещё в 1905 году были членами Бакинской организации Российской социал-демократической рабочей партии большевиков и только после разгрома первой революции отошли от рабочих, а потом совсем изменили делу революции и создали свою партию» (то есть Мусават).

27 мая 1918 года Мамед Эмин начал возглавлять Азербайджанский национальный совет. Национальный Совет 28 мая под руководством Мамед Эмина Расулзаде объявляет о Независимости и принимает декларацию Независимости Азербайджана из шести пунктов. В тот же день создается первый кабинет правительства Азербайджанской Демократической Республики. 4 июня вместе с Мамед-Хасаном Гаджинским подписывает договор с Османской империей о дружбе. 26 июня Мамед Эмин вместе с Аслан-беком Сафикюрдским и Халил-беком Хасмамедовым и другими едет в Стамбул для участия в конференции, проводимой в рамках сотрудничества государств Центральной Европы с вновь образованными государствами Кавказа. 15 сентября, после освобождения Баку военный министр Турции Энвер Паша сообщает Расулзаде о взятии города. Сам Мамед Эмин так описывает это событие: «Тогдашний министр обороны и главнокомандующий Турции Энвер паша позвонил мне и сказал: Эмин-бек, Баку взят! Это короткое сообщение вызвало массу чувств, которые не передать словом. Этого я не могу забыть по сей день».

16 ноября 1918 года проводится первое заседание Национального Совета Азербайджана и принимается обращение к азербайджанскому народу под руководством Мамед Эмина Расулзаде. 19 ноября под его руководством принимается решение о создании парламента Азербайджана. 7 декабря Мамед Эмин Расулзаде выступает на открытии парламента и впервые произносит свою знаменитую фразу: «Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!» («Однажды поднятое знамя никогда не падёт!»), которое стало лозунгом национального движения в Азербайджане в XX веке. В 1919 году он работает в газете «Азербайджан» совместно с Узеиром Гаджибековым. Расулзаде является основателем Бакинского государственного университета (БГУ) в 1919 году. В декабре Мамед Эмин избирается председателем партии Мусават. За всё время существования Азербайджанской Демократической Республики он ведёт активную деятельность в государстве и выступает в парламенте. После оккупации Азербайджана Советами 27 апреля 1920 года, отвергает пораженческий ультиматум большевиков. В ту же ночь по его совету создается Мусаватское подполье.
В мае 1920 года Мамед Эмин Расулзаде вместе с Аббасгулу Кязымзаде скрывается от большевиков в Лагиче. Там же он пишет своё знаменитое произведение «Сиявуш нашего века». В Лагиче они меняют несколько домов и в итоге остаются в доме Алиаббаса Сафарбекова. Однако, из-за предательства хозяина дома, Расулзаде и его товарищи были схвачены чекистами у села Ашигбайрамлы в Исмаиллы. За эту услугу большевики подарили Сафарбееву ружьё, а в 1927 году его кидают в темницу, где он умирает. Как и других мусаватистов, Расулзаде также сажают в тюрьму. В это время его друг Хейдар Эмиоглы заявляет всем управляющим Советского Азербайджана: «С головы Мамед Эмина не должно пропасть ни одного волоска!». В один ноябрьский вечер Расулзаде уводят от своих товарищей. Все думали, что его будут казнить. Но оказывается, Мамед Эмина освобождает Сталин и заявляет, что он не достоин такой участи. Сталин также предлагает ему уехать с ним в Москву, так как местные коммунисты не оставят Расулзаде в покое. Мамед Эмин соглашается с этим предложением и через несколько дней едет на поезде со Сталиным в Москву. Вместе с ними также поехал двоюродный брат Мамед Эмина — Мамед-Али Расулзаде. Мамед Эмин вспоминает это событие:«Когда мы сидели за столом в салоне вагона и кушали, наш поезд остановился на многолюдной станции, мы должны были немного подождать здесь. Сталин сказал Мамед-Али: „Опусти штору“.— Товарищ Сталин, зачем это? — спросил Мамед-Али.— Те, кто на улице, не должны видеть наш стол, — ответил Сталин.— Да пусть видят, что случится то?— Послушайте, что значит, что случится, народ, который живёт в бедности и мучениях, если увидит, что мы в достатке, то будет бунт, ты не знал?».В Москве Мамед Эмину Расулзаде предлагают должность руководителя «Общества изучения народов Востока», но он отказывается. Он также отказывается от должности профессора в университете коммунизма. В это время Расулзаде преподаёт русский и персидские языки в Институте восточных стран. Он также печатается в журнале «Жизнь национальностей». Так Мамед Эмин продолжает до осени 1922 года. Позже он едет под видом научной командировки в Петроград. Оттуда он при поддержке своих товарищей перебирается в Финляндию и начинает жизнь в эмиграции. Его побег был организован подпольной организацией «Мусавата» и осуществлён одним из лидеров мусаватского подполья Дадашем Гасановым совместно с татарским просветителем Мусой Джаруллой Бигиевым.

Эмиграция 

После прибытия в Финляндию Мамед Эмин Расулзаде 15 дней находится под контролем финских солдат в Териоки. Затем почти месяц живёт в татарской колонии города Хельсинки. Здесь он встречается с известной личностью Абдуллой Баттал-Таймасом и с имамом Санкт-Петербурга. 16 сентября 1922 года Мамед Эмин Расулзаде завершает дела с паспортом и визой, и перебирается из Хельсинки в Берлин.

В эмиграции издавал газету «Ени Гафгазия» («Новый Кавказ») и журнал «Одлу юрд» («Страна огней»).

В 1926 году кавказскими эмигрантскими организациями был учреждён Комитет независимости Кавказа, где Расулзаде был одним из организаторов и представителем от Азербайджана. Позже он вошёл и в Совет конфедерации Кавказа.

В 1931 году уехал из Турции. Жил в Польше, где женился на Ванде, которая впоследствии приняла имя Лейла.

С 1940 года и до завершения Второй мировой войны с небольшими перерывами живет в Румынии.

Во время Второй мировой войны руководство нацистской Германии при формировании национальных легионов из представителей народов Советского Союза делала ставку на известных и авторитетных представителей политэмиграции этих народов. В азербайджанской эмиграции такой фигурой являлся М.Э. Расулзаде, который был убеждён в близкой связи мусаватизма и национал-социализма. Он отмечал, что социальная программа партии «Мусават» несёт национал-социалистический характер.

В конце апреля-начале мая 1942 года в числе других видных представителей эмиграции из СССР был приглашен для политических переговоров и консультаций в Берлин.

Уже в начале консультаций с представителями германского министерства иностранных дел выяснилось, что возможность сотрудничества с немецкой стороной Расулзаде жестко увязывает с принятием ряда предложений: признание Германией независимости Азербайджана, создание национальной армии и т.д. Однако в ходе контактов с представителями МИД и Восточного министерства Германии ему было однозначно заявлено, что идея независимости Азербайджана не соответствует целям немецкой политики, после чего он принял окончательное решение покинуть пределы Германии.

Таким образом, взаимоотношения Расулзаде с нацистской верхушкой так и не наладились. Немцам были нужны сугубо прагматичные исполнители и проводники их политики среди азербайджанских военнопленных и старых эмигрантов. По этой причине они наладили сотрудничество с членами правого крыла азербайджанской политэмиграции — оппонентами М.Э. Расулзаде — ,  и Або Фаталибейли-Дудангинским.

В 1947 г., вернувшись в Турцию, он, как и до Второй мировой войны, вновь возглавил Азербайджанский национальный центр в Анкаре, а в 1949 г. основал «Азербайджанский культурный кружок». В этот период также активно занимался творческой деятельностью, продолжая свои литературоведческие, культурологические и исторические исследования, результатом которых стали изданные в конце 1940-х — начале 1950-х гг. работы: «Традиции азербайджанской культуры» («Azerbaycan Kültür Gelenekleri»), «Современная азербайджанская литература» («Çağdaş Azerbaycan Edebiyyatı») и «Современная азербайджанская история» («Çağdaş Azerbaycan Tarihi»). В 1951 году увидела свет фундаментальная монография Расулзаде, посвященная творчеству поэта Низами.

В 1952 году Расулзаде удалось наладить издание печатного органа Азербайджанского культурного общества — журнала «Азербайджан», на страницах которого публиковались материалы по истории, литературе, культуре и искусству Азербайджана, а также работы, посвященные национально-освободительной борьбе азербайджанских тюрков.

В этот период Расулзаде плодотворно сотрудничал с Американским комитетом за свободу народов СССР (American Committee for Freedom for the Peoples of the USSR), по приглашению которого в 1953 году отправился с визитом в США, где в эфире радиостанции «Голос Америки» выступил с обращением к азербайджанскому народу в связи с 35-й годовщиной провозглашения независимости Азербайджана.

Скончался 6 марта 1955 года в Анкаре. Похоронен там же на муниципальном кладбище «Джебеджи Асри». Над могилой Мамед Эмина Расулзаде по инициативе муниципалитета города Анкара установлен мемориал и вывешены флаги Азербайджана и Турции.

Внук Мамеда Эмина Расулзаде, Раис Расулзаде, проживает в Баку.

Произведения М. Э. Расулзаде 

 Книга переводов «Образцы русской литературы» (Стамбул, 1912)
 Переводы из М. Горького, избранные части романа «Мать», рассказ «Хан и его сын» (Баку, 1914)
 «Два взгляда на государственное устройство (два вида правительства)» (Баку, 1917)
 «Народовластие» (Баку, 1917)
 «Какое нам полезно правительство?» (Баку, 1917)
 «Мусават» в формировании Азербайджана» (Баку, 1920)
 «Азербайджанская республика» (Стамбул, 1923)
 «Сиявуш нашего века» (Стамбул, 1923)
 «Идея независимости и молодежь» (Стамбул, 1925)
 «Политическая ситуация в России» (Стамбул, 1926)
 «Крах революционного социализма и будущее демократии» (Стамбул, 1928)
 «Нация и большевизм» (Стамбул, 1928)
 «О пантуранизме. В связи с Кавказской проблемой» (Париж, 1930)
 «Азербайджан и его независимость» (Париж, 1930)
 «Современная литература Азербайджана» (Берлин, 1936)
 «Проблема Азербайджана» (Берлин, 1938)
 «Азербайджан в борьбе за независимость» (Варшава, 1938)
 Традиции азербайджанской культуры (Анкара, 1949)
 «Современная литература Азербайджана» (Анкара, 1950)
 «Современная история Азербайджана» (Анкара, 1951)
 «Азербайджанский поэт Низами» (Анкара, 1951)

Память 
 В 1999 г. пгт Кировский был переименован в пгт Мамед Эмин Расулзаде.
 На стене дома в посёлке Новханы, в котором родился Расулзаде, установлена мемориальная доска с его изображением
 Памятник в поселке Новханы
 Памятник в Загатале
 Бюст в Гяндже
 Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 ноября 2013 года было принято решение о праздновании на государственном уровне 130-летнего юбилея Мамед Эмина Расулзаде в 2014 году.

Примечания

Ссылки 

 
 Р. А. Векилов. История возникновения Азербайджанской республики
 
 Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Парламент. (Стенографические отчеты). — Баку, 1998

Политики Российской империи
Политики Азербайджана
Политики Турции
Политики Ирана
Националисты Азербайджана
Члены партии «Мусават»
Депутаты парламента Азербайджанской Демократической Республики
Азербайджанская эмиграция